USA
Fillmore megye (Minnesota)
Fillmore megye (Nebraska)